Paldamus ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Paldamus (1805–1854), deutscher Philologe 
 Karl Georg Paldamus (1735–1810), deutscher Arzt in Hoym, Leibarzt in Ballenstädt, Fürstlicher Rat und Geheimer Hofrat